Questa è stata la prima edizione del torneo.

Teste di serie 

  Daniele Bracciali /  Andrea Vavassori (Semifinali)
  Tomasz Bednarek /  David Vega Hernández (Primo turno)

  Rameez Junaid /  David Pel (Vincitori)
  Andrej Martin /  Hans Podlipnik Castillo (Primo turno)

Wildcard 

  A Basso /  Giovanni Fonio (primo turno)
  Marco Bortolotti /  A Virgili (primo turno)

  Enrico Dalla Valle /  S Travaglia (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

Firenze Tennis Cup 2018